Kotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kotjärnen, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun, 
Lilla Kotjärnet, Västergötland, sjö i Lerums kommun, 
Kotjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun, 
Kotjärnet (Edsleskogs socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun, 
Kotjärnet (Laxarby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (8,94 ha)
Kotjärnet (Örs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun,  (4,79 ha)
Stora Kotjärnen, Närke, sjö i Lekebergs kommun, 
Kotjärnen (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Kotjärnen (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Kotjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (1,2 ha)
Kotjärnen (Järnskogs socken, Värmland, väster om Norra Lien), sjö i Eda kommun,  (1,1 ha)
Kotjärnen (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Kotjärnen (Nyeds socken, Värmland), sjö i Karlstads kommun, 
Kotjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (1,6 ha)
Kotjärnen (Silleruds socken, Värmland, söder om Lelången), sjö i Årjängs kommun, 
Kotjärnen (Brattfors socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Kotjärnen (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (5 ha)
Kotjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (2,6 ha)
Kotjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 665892-139576), sjö i Hagfors kommun, 
Kotjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 666481-139665), sjö i Hagfors kommun, 
Kotjärnen (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Kotjärnen (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Kotjärnen (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Kotjärnen (Rämmens socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Kotjärnen (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Kotjärnet, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Stora Kotjärnen, Värmland, sjö i Säffle kommun, 
Kotjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Kotjärnarna, sjö i Gagnefs kommun, 
Kotjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Kotjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Kotjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Kotjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Lilla Kotjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (0,7 ha)
Stora Kotjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, 
Västra Kotjärnen, sjö i Vansbro kommun, 
Kotjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Kotjärnen (Los socken, Hälsingland, 683377-145130), sjö i Ljusdals kommun, 
Kotjärnen (Los socken, Hälsingland, 683898-146974), sjö i Ljusdals kommun, 
Kotjärnen (Los socken, Hälsingland, 684507-146895), sjö i Ljusdals kommun, 
Kotjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Kotjärnen (Linsells socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Kotjärnen (Vemdalens socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Kotjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (9,71 ha)
Kotjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (4,7 ha)
Kotjärnen (Häggenås socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Kotjärnen (Mörsils socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (4,84 ha)
Kotjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kotjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kotjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kotjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 711652-169058), sjö i Vindelns kommun, 
Kotjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713733-168954), sjö i Vindelns kommun, 
Kotjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715715-166695), sjö i Vindelns kommun, 
Kotjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715925-167435), sjö i Vindelns kommun, 
Kotjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 717387-168036), sjö i Vindelns kommun, 
Kotjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (4,72 ha)
Stor-Kotjärnen, sjö i Vindelns kommun, 
Kotjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Kotjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Kotjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727778-164681), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Kotjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728413-166352), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Kotjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Kotjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn